Etten (Gelderland), een dorp in de Gelderse gemeente Oude IJsselstreek.
 Etten (Noord-Brabant) een dorp in de Noord-Brabantse gemeente Etten-Leur.